Übertragungssicherheit steht für

 Sicherstellung einer möglichst fehlerfreien Datenübertragung, siehe Übertragungsfehler
 Absicherung des Übertragungsweges bzw. der Daten auf dem Übertragungsweg, siehe Informationssicherheit
 die Präzision der Bewegungsübertragung in einem Getriebe